Het ATP-toernooi van Barcelona 1998 (met de officiële naam Open Seat Godó) werd gespeeld van 13 tot en met 19 april 1998. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Tennistoernooi

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona